

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (патриций); консулы: Фавст Корнелий Сулла Феликс (патриций) и Луций Сальвий Отон Тициан (плебей); консулы-суффекты: Квинт Марций Барея Соран и Луций Сальвидиен Руф Сальвиан (оба — плебеи); проконсул: Луций Анний Басс (на Кипре).
 Брак Нерона с Октавией.
 52—60 — Наместник Иудеи, Самарии, Галилеи, Переи Марк Антоний Феликс.
 Проконсул Ахайи Галлион. Апостол Павел в суде [Деяния апостолов 18:12].
 Закончилось царствование армянской царской династии Арташесидов, которая правила с 189 до н. э. до 52 н. э.
 52—53 — Парфяне занимают Армению.

Родились

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 52 году
  — императрица-консорт Китая (26—41), жена Гуан У-ди;
 Публий Корнелий Лентул Сципион — консул-суффект Римской империи 24 года;
 Публий Осторий Скапула — римский политический деятель и полководец, губернатор Британии (47—52);
  — царица-консорт Коммагенского царства, сестра и жена Антиоха IV

См. также

Примечания